François Gall peut désigner :

 François Gall (1912-1987), peintre français d'origine hongroise ;
 François Gall (1922-), réalisateur et producteur français ;
 les frères Jacques et François Gall, journalistes et co-auteurs.